Антыбары — многозначный топоним в Пермском крае России.

 Антыбары — деревня в Чусовском городском округе.
 Антыбары — упразднённый в 2005 году посёлок станции на территории современного Чусовского городского округа.
 Антыбары — железнодорожная станция (разъезд) на территории современного Чусовского городского округа.